Sant'Eufemia ima više značenja:
 Sant'Eufemia, Novara
 Sant'Eufemia, Ravenna